

Geografia
Diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Svatoslav – comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Svatoslav – comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina

Onomastica
Svatoslav – variante ceca del nome russo Svjatoslav